Spotter peut désigner :

 Spotter, un passionné d'aviation parcourant les aéroports du monde entier ;
 Spotter, un éditeur de logiciel européen dont les solutions techniques permettent d'observer l'évolution du Web au jour le jour.